Collegio elettorale di Milano 1 – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Milano 1 – collegio elettorale del Senato della Repubblica